Курчи — (,  — охраняющий, предположительно от  — стрелок) — род кавалерии в государстве Сефевидов.

История

Сефевидское государство 
Курчи — в Сефевидском государстве, первоначальное обозначение оруженосцев, феодальных дружин кызылбашских эмиров. Позднее из них был составлен отборный кавалерийский корпус конных лучников постоянного сефевидского войска. В корпус отбирали отлично зарекомендовавших себя на службе воинов из кызылбашских племен.

При шахе Аббасе I был сформирован корпус шахских курчи, личной шахской охраны (гвардии), чья численность составляла около 12 000 воинов. Каждый курчи имел свой собственный отряд от пяти до пятидесяти вооружённых слуг — мулазимов.

Должность командира шахских курчи — курчи-баши (голова курчи), на которую назначались видные кызылбашские эмиры. Курчи-баши являлся одним из семи «столпов державы» (аркане доулет), с совещательным правом, входившими в «высочайший меджлис» (меджлисе ала), существовавшем при шахе.

Бухарское ханство 
В Бухарском ханстве термином курчи обозначали телохранителя, охранника должностного лица.

См. также 
 Бёлюк-баши
 Башибузуки

Примечания

Литература 
 О. Эфендиев. Азербайджанское государство Сефевидов в XVI веке. — Баку: Изд. «Элм», 1981.

Кавалерия
Военные формирования и подразделения Средневековья
Должности Сефевидского государства
Военная история Азербайджана